Harmonická stupnice je hudební stupnice charakteristická kombinací intervalu malé sexty na šestém a velké septimy na sedmém stupni. Tyto intervaly umožňují použití příjemně znějící kombinace mollové subdominanty a durové dominanty při harmonizaci skladby.

Podle třetího stupně stupnice (tercie) rozlišujeme dva druhy harmonické stupnice:
 Harmonická moll
 Harmonická dur

Hudební stupnice